Slovo kvalifikace (z latinského qualis, jaký, a facere, činit) znamená ohodnocení, posouzení, případně zjištění způsobilosti:
 kvalifikace (osobní) — v personalistice je to schopnost určité osoby vykonávat určité povolání, popř. též stupeň vzdělání nebo odborné přípravy
 kvalifikace (sport) — ve sportu je to část soutěže, která ze všech přihlášených soutěžících vybere ty, kteří se zúčastní hlavní fáze soutěže (např. ve fotbale — Liga mistrů UEFA, Mistrovství Evropy ve fotbale, Mistrovství světa ve fotbale), nebo část soutěže, k níž se neupírá hlavní pozornost a ve které se účastníci pro její hlavní dějství kvalitativně uspořádají (kupř. ve Formuli 1 — pozice na startovním roštu má velmi významný vliv na celkové umístění; koná se před každým závodem)
 kvalifikace (právo) — právní posouzení určitého jednání

Diskvalifikace znamená vyřazení, vyloučení, popření způsobilosti; ve sportu znamená vyřazení ze soutěže.

Externí odkazy